Charles Bernard peut faire référence à :

 Charles Bernard (1571-1640), un historiographe de France en 1621 ;
 Charles Bernard (1650-1711), un chirurgien anglais du St Bartholomew's Hospital de Londres, et de la reine Anne ;
 Charles Bernard (1875-1961), un écrivain belge de langue française ;
 Charles Bernard (1856-1927), un homme politique français ;
 Charles de Bernard (1804-1850), un écrivain français.